

Toponymes 
 Léchelle, commune française dans le département du Pas-de-Calais.
 Léchelle, commune française dans le département de Seine-et-Marne.
 L'Échelle,  commune française dans le département des Ardennes.

Personnalités 
 Jean Léchelle, général français
 Pierre Léchelle, homme politique français

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France